Marie Karolína Habsbursko-Lotrinská (12. ledna 1740, Vídeň – 25. ledna 1741, Vídeň) byla rakouská arcivévodkyně a dcera arcivévodkyně Marie Terezie a vévody Františka Štěpána Lotrinského.

Život 
Narodila se 12. ledna 1740 v paláci Schönbrunn jako dcera arcivévodkyně Marie Terezie a vévody Františka Štěpána Lotrinského. Byla pokřtěna ihned po narození.

Po smrti své sestry Marie Alžběty se stala druhou v pořadí v následnictví.

Dne 24. ledna 1741 malá arcivévodkyně náhle onemocněla silnými záchvaty a umřela kolem poledne následujícího dne. Příčinou smrti byla tetanie nebo spasmofilie.

Pochována byla v Císařské hrobce ve Vídni (hrob č. 53), její srdce bylo uloženo v urně č. 50 a vnitřnosti v urně č. 49 ve Vévodské hrobce svatoštěpánské katedrály.

Reference

Bibliografie 
 Hanne Egghardt: Maria Theresias Kinder. 16 Schicksale zwischen Glanz und Elend. Kremayr & Scheriau, Vienna 2010, .
 Elfriede Iby: "Marie-Thérèse, biographie d'une souveraine"

Externí odkazy 
 

Habsbursko-lotrinští v 18. století
Arcivévodkyně
Narození v roce 1740
Narození 12. ledna
Narození ve Vídni
Úmrtí v roce 1941
Úmrtí 25. ledna
Úmrtí ve Vídni
Pohřbení v císařské hrobce ve Vídni
Ženy